Fargues est un nom propre qui peut désigner !

Toponyme 

 Fargues (Gironde), commune française du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Fargues (Landes), commune française du département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Fargues (Lot), ancienne commune française du département du Lot, en région Occitanie, intégrée à Porte-du-Quercy ;
 Fargues (Tarn-et-Garonne), ancienne commune française du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie, intégrée à Léojac ;
 Fargues-Saint-Hilaire, commune française du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Fargues-sur-Ourbise, commune française  du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 André Fargues (1929-), écrivain et un auteur français de roman policier.
 Charles Fargues (1845-1925), musicien français.
 Guilhem Ruffat de Fargues (-1311), cardinal français.
 Hector Fargues (ou Georges Fargues) (1894-1962), joueur français de rugby à XV.
 Jean-Joseph Méallet de Fargues (1777-1818), homme politique français.
 Joseph Méallet de Fargues (1798-1785), évêque français.
 Joseph Fargues (1786-1860), homme politique français.
 Laurent Fargues (1975-), mathématicien français.
 Marie Fargues (1884-1973), pédagogue catholique.
 Maurice Fargues (1913-1947), plongeur français.
 Nicolas Fargues (1972-), écrivain français.
 Raymond-Guilhem de Fargues, ecclésiastique français.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France